Lakeshore kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lakeshore, Ontario, ort,

USA 

 Lakeshore (ort i USA), Louisiana, Ouachita Parish, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar